

Порубка — село в Бардіївському окрузі Пряшівського краю.
 Порубка — село в Гуменському окрузі Пряшівського краю.
 Порубка — село в Жилінському окрузі Жилінського краю.
 Порубка — село в Собранецькому окрузі Кошицького краю.

Порубка — село в Сарненському районі Рівненської області.

Також 
 Ліптовська Порубка — село в Словаччині, окрузі Ліптовський Мікулаш Жилінського краю.
 Поруба